Силом (Thai: สายสีลม) — надземная линия метро системы  BTS Skytrain в Бангкоке, Таиланд. На начало 2021 года состоит из 14 станций, длина маршрута 14,5 км, время в пути - 22 минуты. На части станций линии установлены автоматические платформенные ворота.

История 
 5 декабря 1999: Национальный Стадион (W01) — Сапхантаксин (S06)
 15 мая 2009: Сапхантаксин (S06) — Вонгвьян Яй (S08)
 12 января 2013: Вонгвьян Яй (S08) — Пхонимит (S09)
 14 февраля 2013: Пхонимит (S09) — Талатпхлу (S10)
 5 декабря 2013: Талатпхлу (S10) — Бангва (S12)
 8 февраля 2021: Сент-Луис (S4)

Станции

Типовые станции

Нетипичные станции

Примечания

Ссылки 

 Метрополитены Бангкока
    
    
   
 Монорельс:  
 Метробус 

Метрополитены Бангкока
Линии метрополитена, построенные в 1999 году